El término químico pentanamina se puede referir a cualquiera de estos compuestos orgánicos que contienen cinco átomos de carbono y un grupo funcional amino:
 pentanaminas lineales (3 isómeros):
 1-pentanamina
 2-pentanamina
 3-pentanamina

 pentanaminas no lineales:
 isopentilamina (3-metil-1-butanamina)
 neopentilamina (2,2-dimetil-1-propanamina)

 pentanamina cíclica: 
ciclopentanamina